{{Infobox Compétition sportive
 | charte               = football
 | titre                  = Promotion 1962-1963
 | image                   = 
 | légende             = 
 | sport                  = Football
 | organisateur           = URBSFA
 | édition                = 
 | lieu                   = 
 | tenant                 = R. Stade Waremmien FC
 | date                   = du  au 
 | relégué début            = 4:K. Aarschot SportR. Fléron FCKontich FCR. US Tournaisienne
 | promu début            = 12:R. Club Amay SportifR. SC AthusienK. Bocholter VVR. Dinant FCK. FC DuffelK. FC Verbr. GeelR. Gosselies SportWhite Star IeperRacing JetteU. MomalloiseFC Sp. St-Gillis/WaasR. Wavre Sport
 | statut des joueurs     = Amateur
 | participants           = 64 clubs
 | promu fin              = 4+1:Beveren-Waas SKVerbr. Mechelen-a/d-M.<ref>Verbr. Mechelen-aan-de-Maas a terminé  est promu à la suite du déclassement dHasseltse VV.</ref>R. Stade MouscronnoisVoorwaarts Tienen+R. FC La Rhodienne
 | matchs joués           = 4x240 matches
 | buts                   = TOTAL : ... buts ... buts/match  ... buts/journée
 | meilleur buteur        = 
 | meilleur passeur       = 
 | vainqueur              = Beveren-Waas SK
 | relégué fin            = 12:K. Aarschot SportR. Club Amay SportifR. SC AthusienR. SC Boussu-BoisK. AV DendermondeR. FC ÉcaussinnoisK. Hasseltse VVAS Herstalienne SRK. Humbeek FCR. FC Étincelle MaurageR. Vilvoorde FCK. VV OG Vorselaar
 | affluence              = 
 | hiérarchie             = 
 | hiérarchie+            = Division 3 1962-1963
 | hiérarchie-            = 9 séries de Première provinciale
 | site web               = 
 | carte                  =  voir Localisations par série
 | précédent lien         = Championnat de Belgique de football D4 1961-1962
 | précédent texte        = saison précédente
 | suivant lien           = Championnat de Belgique de football D4 1963-1964
 | suivant texte          = 
}}

Le Championnat de Belgique de football D4 1962-1963 est la onzième édition du championnat de Promotion belge en tant que  national.

 Hiver rigoureux 
À l'instar de toutes les autres divisions, cette division est perturbée par l'hjiver très rigoureux qui enpêche la tenue des compétitions durant l'entièreté des mois de janvier et février 1963.

 Clubs participants
Le nom des clubs est celui employés à l'époque. Les matricule renseignés en caractères gras existent encore en 2014-2015.
Série A

 Localisation – Série A 

 Participants Série A 

Série B

 Localisation – Série B 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Anvers:K. AC&V BrasschaatCappellen FC KMK. Hoboken SKKontich FC
</div>

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Bruxelles:R. CS La ForestoiseR. CS SchaerbeekR. Ixelles SCRacing Jette
</div>

Série C

 Localisation – Série C 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Liège:R. FC BressouxAS Herstalienne SR+R. Fléron FC
</div>

 Localisation des clubs liégeois 

les  liégeois sont:(13) AS Herstalienne SR(16) R. FC Bressoux+(19) R. Fléron FC

Série D

 Localisation – Série D 

 Classements & Résultats 

 Le nom des clubs est celui employé à l'époque Classement final - Série A

 Voorwaarts Tienen champion en raison d'un « plus grand nombre de victoires » par rapport à Lebbeke
 Résultats des rencontres – Série A 

 Résumé 
Trois formations dominent largement cette série : le SK Lebbeke, FC La Rhodienne et Voorwaarts Tienen. Lebbeke est un moment légèrement détaché, mais Tirlemont grignote son retard petit à petit alors que l'équipe de Rhode-Saint-Genèse compte longtemps deux matchs de retard.

L'épilogue est à rebondissement. La Rhodienne ne réalise que « 3 sur 4 » lors de ses rencontres d'alignement puis se fait battre au « Voorwaarts » qui coiffe au poteau Lebbeke battu à domicile lors de la dernière journée.

La lutte pour le maintien n'entretient pas de long suspense car trois clubs accumulent un trop grand retard: Aarschot Sport qui descend de D3, AV Dendermonde et le Club Amay Sportif qui monte « P1 ». Deinze est bien un moment concernée, mais dispose d'un viatique suffisant pour éviter les désagréments d'un descente.

Après cinq journées, il reste deux équipes invaincues : l'Union Hutoise (9) qui occupe la première place, devant le RC Lokeren (8). On a ensuite un groupe de six formations avec 6 unités. KFC Rhodienne-De Hoek et l'Union Momalloise (2) sont en bas de tableau devant le Club Sportif Amay (1). Ces trois clubs n'ont pas encore de victoire.

Au terme de la « journée n°8 », c'est le Stade Louvaniste (12) qui est passé aux commandes. Huy et le SK Lebbeke (11) sont juste derrière. Lokeren qui signe un « 2 sur 8 ») a reculé dans un quatuor qui compte 9 unités. La Rhodienne (5-1v), Stockay-Warfuséze (4) et Amay (3) sont aux trois dernières places, derrière Dendermonde (5-2v). À noter que 6 équipes, dont l'Union Hutoise, Rhode et Stockay, ont joué un match de moins.

Au soir de la , malgré deux partages consécutifs, (2-2) contre Andenne (12) et (1-1) à Huy (14-5v), Lebbelke (15) est toujours devant. Le Stade Louvain (14-7v) est revenu s'intercaler à la deuxième place. À noter qu'après un « 0s ur 6 » en entrée, les promus du Dinant FC (-12) ont réalisé une série de six victoires consécutives avant d'être défaits (0-1) par le Voorwaarts Tirlemont (13). À ce moment, Aarschot (-8), qui descend de Division 3 est le premier relégable, devant Dendermonde (5) qui aligne 6 défaites de rang et Amay (3).

 Réalignement à 13 rencontres 
Les trois parties remises lors de la  sont reprogrammées entre les journées « n°13 » et én°14 ». Lebbeke (19) conserve les commandes devant Louvain (18). Le podium est alors complété, avec 17 points, par Lokeren (17) et La Rhodienne, laquelle signe une superbe remontée (« 16 sur 18) après son 1 sur 8 initial. Amay (3) et Dendermonde (5) s'enfoncent déjà dangereusement. C'est Deinze (9) qui est le troisième relégable, derrière Stockay (11) et Aarschot (10).

Les journées « 14 » et « 15 » connaissent de nouveau des remises, tout comme la . La rencontre « Stade Louvaniste-SK Lebbeke » est jouée et remportée (2-3) par les visiteurs. Le , Lebbeke (-24), Louvain (-21) et Lokeren (-19) occupent les trois premiers rangs. Viennent ensuite sept clubs groupés sur un point (18 ou 17), dont La Rhodienne qui n'a presté que 13 fois.

 Reprise en mars 
Après la longue interruption causée par l'hiver, cette série « A » reprend par six rencontres éparses venant des journées ,  et même une de la . Aucune journée complète n'est disputée avant la . La lecture du classement fait donc la part belle aux supputations en raison du nombre inégale de matchs joués.

Lors des six parties de « reprise », Lebbeke (24) ne joue pas mais reste leader, car Louvain (22) partage (1-1) contre Dinant (15). Le CS Andennais (20) se hisse au troisième rang à la faveur d'un large succès (6-0) contre Aarschot (12). Avec une victoire (2-0) contre le SK Deinze (11), le Club Amay Sportif (7) laisse la lanterne rouge à l'AV Dendemonde (5).

 Lebbeke creuse l'écart 
Au fil que les semaines avancent, et que les journées de 6 ou 7 rencontres sont jouées, c'est le SK Lebbeke qui se montre le plus régulier. Le , le cercle flandrien totalise 29 points en 19 matchs, soit 5 de mieux que Loeren et 7 par rapport à Louvain. La Rhodienne a aussi 22 unités mais elle n'a disputé que 17 rencontres. Voorwaarts Tienen et Andenne avec 19 matchs ont 21 points. Deinze (-13), Aarschot (-12), Amay (-9) et Dendermonde (-7) ferment la marche.

La compétition retrouve alors un « rythme normal » avec 9 journées complètes reprogrammées. Elles sont jouées chronologique, selon leur numéro initiale dans l'ordre suivant : 26, 27, 28, 20, 21, 22, 23, 24 et 25.

Quatre journées plus loin, Lebbeke (34) a laissé filé la 3 points mis en jeu avec un revers (0-1) contre le Scela Zele et un partage (2-2) à La Rhodienne. Le RC Lokeren qui a été battu à domicile (2-3) par Andenne est rejoint par Vootwaarts Tienen (29) qui aligne un « 14 sur 16 » dont six victoires de suite. Louvain, Scela Zele et La Rhodienne qui perd (3-1) à Andenne ont 27 points. Les Andennais restent au contact avec 26. Dendermonde (8) est « virtuellement relégué ». Le « matricule 57 » peut encore atteindre le total de 22 points, mais le premier sauvé (Dinant » ») en compte » déjà 19. Amay Sportif (10) et Aarschot Sport (13) veulent encore y croire.

Le lundi , on pense que le championnat est joué quand Lebbeke (37) va gagner (0-1) au V. Tienen (33). Lokeren et La Rhodienne ont 31 unités, devant Andenne (30) puis Scela Zele (29). Rhode et Zele comptent deux matchs de moins, mais un les oppose. Battu (2-0) à Dinant, Pouvant encore prendre 10 unités, Dendemonde (10) entretient l'espoir mathématique en battant Amay (12) qui a un match de moins, et en restant 9 unités derrière Deinze (19), le premier sauvé. Aarschot (13) qui a presté deux rencontres de moins n'est pas encore éliminé non plus.

 Dendermonde et Amay relégués 
Le , est riche en enseignements. Le premier est la confirmation de la descente en «  » du K. AV Dendemonde (10) après sa défaite à Wavre Sport. Amay (10) subit de la même sanction avec 9 points de retard sur Deinze (21) alors que 10 sont encore en jeu pour ses deux équipes. Aarschot (15) écarte (3-0) Andenne de la course au titre et revient à 6 points de Deinze. Lebbeke (38) partage (1-1) contre Louvain (29) alors que Tirlemont (35) et La Rhodienne (33) s'imposent. Par contre Lokeren (29) fait probablement une croix sure le titre en s'inclinant (2-0) à Dinant.

Huit jours plus tard, net vainqueur (1-5) à Amay, Tirlemont (37) revient à 2 points de Lebbeke (39) qui a partagé (2-2) à Lokeren (32). La Rhodienne (35) qui a gagné (2-1) contre Wavre Sport se rapproche à 4 points du leader. Lebbeke et Tirlemont doivent encore joué trois fois, La Rhodienne...5 fois !

 Aarschot Sport de la « D3 » à la « P1 » 
Une semaine plus tard, les positions des trois meneurs restent inchangées puisque ceux-ci gagnent de concert. Le FC La Rhodienne, net vainqueur (0-5) à K. Aarschot Sport, condamne le descendant de Division 3 à une seconde relégation de suite. Aarschot a 15 points et Deinze 23. Bien qu'ils doivent encore jouer quatre fois, les Brabançons sont relégués car ils comptent 6 victoires de moins que les Flandriens.

 Matchs d'alignement 
Les descendants étant connus, tous les regards se tournent vers les rencontres que doit disputer le R. FC La Rodhienne. Les « Banlieusards bruxellois » remportent le premier match (2-0) contre l'Union Momalloise, mais ils sont ensuite accrochés (1-1) au FC Scela Zele. Avant les deux dernières journées, le podium est donc Lebbeke (41-16v), La Rhodienne (40-17v), V. Tienen (39-17v).

 Suspense jusqu'au bout 
L'avant-dernière journée maintient le statu quo. Les membres du trio de tête s'imposent: Lebbeke (43-17v) « 1-2 » à Deinze, Rhodienne (42-18v) « 2-1 » contre Stockay et Tirlemont (41-18v) « 1-4 » à Momalle.

L'ultime journée provoque un retournement de situation. En fait, c'est tout le podium qui est « chamboulé ». Le SK Lebbeke mord la poussière à domicile contre Momalle (1-2), pendant que le Voorwaarts Tienen s'impose à domicile (3-0) contre... le FC La Rhodienne (42) !

Le « Voorwaarts » retrouve la Division 3, trois saisons après l'avoir quittée.

Le K. AV Dendemonde doit attendre 9 saisons avant de réintégrer les séries nationales. L'attente est bien plus longue pour Aarschot Sport qui, entretemps fusionne avec Ourodenberg, ne revient que 24 ans plus tard. Jusqu'en 2016, Amay Sportif qui devient R. Entente RC Amay ne réapparaît plus en nationale.

 La Rhodienne échange son matricule et monte 

A peine trois semaines après la fin de ce championnat se confirme la rumeur qui traîne depuis plusieurs mois. Le R. Racing CB fusionne avec le R. White Star AC.

Mais deux jours avant que la fusion ne soit officiellement actée, le glorieux « Racing » échange son « matricule 6 » avec le « matricule 1274 » du R. FC La Rhodienne. Le but de la manœuvre est de préserver l'existence du matricule 6, récipiendaire de 6 titres nationaux et de la première Coupe de Belgique de l'Histoire.Le matricule 6 étant en Division 3, La Rhodienne monte d'une division et adapte son nom en « K. St-Genesius-Rode Sport ».

 Classement final - Série B

 Résultats des rencontres – Série B 

 Résumé 
Le SK Beveren-Waas domine la série de la tête et des épaules et est sacré cinq journées avant la fin.

En bas de grille, la situation reste beaucoup plus indécise. Le R. SC Athusien est le premier cercle « sanctionné » par son manque de points et est relégué alors que deux journées restent au programme (trois pour certaines équipes encore en danger).

Beveren-Waas (10) marque directement son territoire après cinq journées. Hoboken (7) est le premier poursuivant devant un quatuor avec 6 unités. La Forestoise, Vilvorde (3) et Humbeek (2-1v) sont les premiers menacés, alors qu'Ixelles (2-0v) n'a pas encore de victoire.

C'est à l'occasion de la  que Beveren (14) concède sa première défaite (0-3) contre les promus de St-Gillis/Waas (12-6v) qui dépasse Hoboken (12-5v). Kontich (11-5v) qui descend de Division 3 et Brasschaat (11-4v) occupent les places 4 et 5. Attention que seul la moitié de la « journée 7 a été disputée et que dont 8 formations, dont Beveren et Hoboken) comptent un match de moins. La Forestoise, Vilvorde et Ixelles sont au trois dernières places avec 5 points.

 Réalignement avec 13 rencontres 
C'est entre les journées « n°13 » et  » que sont programmés les quatre matchs remis lors de la . Beveren (23) a repris sa marche avant. Seul Amical & Verbroedering Club Brasschaat (19) reste quelque peu au contact, suivi par le Sporting St-Gillis/Waas (18), Hoboken (16) et Kontich (14) ont perdu des points car le CS Schaerbeek (15-) est revenu s'intercaler, après un départ moyen (« 4 sur 10 ». La Forestoise (6) a hérité de la lanterne rouge, derrière Vilvorde (8) et un duo composé d'Athus qui revient de «  » et d'Ixelles (10) et d'un autre montant, Duffel (11).

Trois journées sont encore planifiées avant la fin de l'année civile 1961, mais seules 17 des 24 rencontres prévues sont jouées.

 Beveren et Brasschaat prennent le large 
Alignant 1 partage puis 7 victoires, Beveren-Waas (29) est solidement installé aux commandes. Seul, Brasschaat (24) résiste le même ratio mais dans un ordre différent (6 victoires, 1 partage, 1 victoire). Sur la troisième marche du podium, Sint-Gillis/Waas (20) a joué une fois de moins mais est déjà retardé de 9 unités. L'indécision est plus grande dans la lutte pour le maintien puisque du  au , les équipes sont étalées sur 4 points, de 14 à 10. Athus (11), La Forestoise et Vilvorde (10) sont les trois relégables à ce moment.

 Reprise morcelée 
La longue interruption prend fin début mars. La compétition reprend avec une succession de sept matchs en deux week-end. Au total, on joue 7 parties de la « journée 17 » et 2 des 3 manquantes de la «  ». Le leader Beveren (31) reprend par un énorme carton (11-0) contre le SC Athusien (11). St-Gillis/Waas (22) ne renonce pas et s'impose (0-1) à Schaerbeek (16).

Le mois de mars se prolonge par deux journées avant de se clôturer avec trois matchs en retard...et une rencontre avancée. Celle concerne Beveren (36) qui s'impose (2-0) contre La Forestoise (14). À ce moment, le leader waeslandien, qui a disputé 20 rencontres,devance Braaschaat (1 match de moins) de 9 points et St-Gillis/Waas (2 matchs de moins) de 11 unités. Humbeek (18m-13), Athus (19m-12) et Vilvorde (18m-11- sont en queue de groupe. Les « premiers sauvés » sont La Forestoise (20m-14-6v) et Duffel (19m-14-5v).

 Beveren se promène 
Neuf rencontres se succèdent jusqu'au . Dans l'ordre on joue les journées n°26, 27, 28, 20, 21, 22, 23, 24 et 25.

Après trois parties, Beveren (39) devance Brasschaat (33) et St-Gillis/Waas (26), qui piétine quelque peu (« 2 sur 8 »). Virton (25) s'est hissé au . Les menacés sont La Forestoise (16-7v) , Duffel (16-6v), Vilvorde (15) Athus (14) et Humbeek (13) qui signe un très médiocre « 1 sur 18 »).

Fin avril, Beveren-Waas (43) est toujours solidement installé en tête. Brasschaat (35) a laissé filé deux points en s'inclinant (3-1) chez la lanterne rouge Humbeek qui stoppe sa série désastreuse. Le  classé, St-Gillis, est quatorze points derrière et mathématiquement éliminé de la course au titre car comptant 8 défaites de retard (il lui reste sept matchs à jouer). Rupel (19), La Forestoise (18), Athus (16), Humbeek et Vilvorde (15) sont en danger, alors que Duffel signe un « 6 sur 8 » pour remonter à la  avec 20 points et 8 victoires, soit une de mieux que le CS Schaerbeek (20-7v).

 Beveren sacré aisément 
Le lundi  est jouée la journée «  ». Brasschaat est battu (1-2) contre Duffel. SK Beveren-Waas gagne contre le Racing Jette (4-0) et s'adjuge le titre. Le Waeslandiens possède 10 points d'avance sur Brasschaat qui doit encore jouer cinq fois mais compte six défaites de moins.

En bas de classement, c'est Athus (16) qui a glissé au dernier rang alors que Humbeek et Vilvorde (17-7v) chassent derrière Rupel (20-7v), La Forestoise (20-9v), mais aussi Ixelles (21) qui, après s'être un moment éloigné de la « zone rouge », vient d'aligner cinq revers de rang.

 Suspense pour la descente 
Les trois semaines qui suivent le sacre de Beveren ne sont pas favorable ni au Rupel SK, ni au CS Schaerbeek qui ne prennent aucun point, ni au SC Athusien (« 1 sur 6 »). Celui-ci est mathématiquement condamnée avant ses deux dernières rencontres car comptant quatre défaites de moins que La Forestoise, à ce moment « premier sauvé ».

Avant les quatre rencontres d'alignement, le suspense en bas de la grille concerne encore sept équipes:

 Matchs d'alignement 
Les quatre rencontres en retard sont disputées le . Quatre des six équipes en danger sont concernées. Humbeek (19) défait (1-2) par Kontich voit sa situation empirer mais pas exagérement puisque les trois autres réalisent un partage. Rupel (21) concède un (2-2) contre Virton alors que Schaerbeek (23) et Vilvorde (21) se neutralisent sur le même score.

Le seul enseignement de l'avant dernière journée est le sauvetage d'Ixelles (26) qui s'impose (3-0) contre La Forestoise. Alors que Vilvorde est défait (5-3) à Athus et Schaerbeek (1-3) par Kontich, Humbeek net vainqueur (4-0- de Rupel resserre les positions entre les cinq dernières formations toujours menacées: Schaerbeek (23-8v), Humbeek (21-9v), La Forestoise (21-9v), Vilvorde (21-8), Rupel (21-7v).

 Verdict au finish pour le maintien 
La Forestoise (23-10v) assure son sauvetage en gagnant (40) contre St-Gillis/Waas. Schaerbeek (23-8v) se fait peur en étant logiquement battu (5-0) chez le champion, mais est sauvé car Humbeek (22-9v) ne fait pas mieux qu'un partage (1-1) à Duffel et que Vilvorde (21-8v) subit la loi d'Hoboken (0-3).

Vilvorde FC ne passe qu'une saison en «  » avant de remonter, alors que le SC Athusien revient après deux saisons. Par contre, pour Humbeek FC, la patience est de rigueur puisque le « matricule 39 » ne réapparaît en nationale qu'en 1970.

 Classement final - Série C

 K. Hasseltse VV est déclassé pour « falsification de compétition » ou « tentative de falsification de compétition » et est renvoyé en . Le  du classement, Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas hérite du titre et est promu en Division 3.
1 K. Patria FC Tongeren termine en position de relégué, mais se maintient suuite à la sanction infligée au « K. Hasseltse VV ».
 Résultats des rencontres – Série C 

 Résumé 

Trois clubs marquent cette série de leur empreinte: Hasseltse VV, le Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas et l'AS Eupen. En fin de parcours, le club germanophone cafouille quelque peu alors que Lommel effectue un belle remontée pour se hisser sur le podium.

Le suspense perdure jusqu'aux dernières journées et c'est Hasselt VV qui termine premier. Mais la joie des partisans « Den Haiwaï » s'estompe rapidement. Leur club est reconnu coupable de « falsification ou tentative de la compétition » et lourdement sanctionné, par un retrait du titre et un renvoi en «  ». C'est Mechelen-aan-de-Maas qui est promu en Division 3.

Le FC Bressoux, L'AS Herstalienne, Herve FC, le Patria Tongeren et Ons Genoegen Vorselaar sont concernés par la lutte pour le maintien. Herve se reprend et remonte dans le classement pour se classer finalement . Herstal après une entame catastrophique fait mine d'être en mesure de se sauver mais le "matricule 82" retombe dans ses travers et ne peut éviter la relégation, tout comme Vorselaar.

La lutte est passionnante jusqu'au bout entre Bressoux et le « Patria ». C'est finalement le cercle liégeois qui a le dessus. Mais en raison de la punition infligée à Hasselt VV, le Patria Tongres est repêché.

Lors des cinq premières journées, Hasseltse VV réussit le départ parfait (10), mais le Witgoor Dessel (9), l'AS Eupen et Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas (8) ne laissent pas distancer. À l'inverse, l'entame estplus délicate pour le  Patria Tongres et KVVOG Vorselaar (2), Bressoux (1) et surtout l'AS Herstalienne (0).

Au tiers de la compétition, Mechelen-a/d-Maas (18) a pris la tête devant Eupen (18-8v) et Hasselt (18-7v) qui a concédé deux partages et une défaite (2-0) chez les montants du Bocholt. Celui-cui et Mol Sport (13) sont les premiers poursuivants du trio de tête. En bas de classement, Herstal (1) ne va pas mieux avec un seul partage (1-1) contre Witgoor Dessel. Vorselaar (3) est avant-dernier, derrière Bressoux (4) et la Patria Tongres (5). Signalons que la match « Bressoux-W. Dessel » de la  a été remis.

 Un trio se dégage 
Trois équipes sont bien installées aux commandes de cette série. Mechelen-a/d-Maas fait la bonne opération en dominant (2-0) Hasselt VV lors de la journée , mais gaspille huit jours plus tard en s'inclinant de manière inattendue (4-2) à Vorselaar pourtant avant-dernier. Le « HVV » se replace en battant (2-0) pendant que l'AS Eupen subit sa troisième défaite (3-5) contre Mol Sport. Herstal (1) est bien mal embarqué derrière le « Patria » (6) et Vorselaar (7) alors que Bressoux (8) gagné son match de retard (3-1) contre le « Witgoor ».

La fin de l'année civile est marquée par quelques remises (5 rencontres), mais la , le  est jouée intégralement. Hasselt VV (-25) a repris la tête devant Eupen (-23) qu'il vient d'aller battre (2-2) avant que les Germanophones ne partagent (3-3) contre Mechelen-a/d-Maas (-23). Ceux-ci sont troisièmes mais ont joué deux matchs de moins. Mol Sport (-17) est la seule formation qui semble s'accrocher, malgré une défaite (2-1) à Winterslag. En fond de grille, Patria Tongres (-10-4v) et Vorselaar (-10-3v) devance Bressoux (-9) et l'AS Herstalienne (2) qui n'a enregistré aucune victoire en 16 sorties.

 Reprise après la longue suspension 
L'hiver rigoureux interrompt longtemps le déroulement du calendrier. Le , la compétition reprend avec trois parties reportées lors de la « journée 14 » et seulement .

Hasselt VV (27) atomise Bocholt (12-0), Mechelen-a/d-Maas (25)à écarte (1-3) Mol Sport (19) alors qu'Eupen (24) est accroché (1-1) à Fléron. Celui-ci qui descend de Division 3 est loin des leaders avec 16 unités.

On a ensuite deux journées complètes avant la reprogrammation de deux matchs remis et de deux nouvelles rencontres de la « journée 17 » et une partie...avancée de la . Malgré un partage concédé chacun, Hasselt VV (-30) et Mechelen-a/d-Maas (-29) s'affirment comme les deux principaux candidats au titre, car Eupen (25) perd du terrain en concédant trois nuls et surtout en s'inclinant à domicile (1-3) contre Herve. Mol Sport (22), Lommel et Herve (20) mènent le groupe de chasse mais l'écart semble déjà trop important. En bas de tableau, Patria Tongres (12) reste juste au-dessus de la « zone rouge » occupée par Vorselaar (12), qui a battu (3-0) Bressoux (10), et enfin Herstal (8) qui reprend espoir en signant un « 6 sur 6 ». On remarque la dégringolade de Bocholt (15) qui réalise un inquiétant « 2 sur 18 » dont une série en cours de 6 défaites.

 Neuf journées complètes 
Le championnat retrouve un rythme normal  à partir du , avec neuf journées complètes disputées jusqu'au . Les journées sont programmées dans l'ordre suivant : 26, 27, 28, 20, 21, 22, 23, 24 et 25.

Lors de la « journée 26 », Mechelen-aan-de-Maas (29) se fait surprendre (0-1) par Bocholt (17) qui stoppe sa série de défaites. Herstal (10) revient au contact de ses rivaux directs en battant (2-1) Vorselaar (12).

Une semaine plus tard, le sommet « Hasselt VV-Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas » tourne à l'avantage des visiteurs (1-2), qui reviennent à un longueur avec un match de moins : Hasselt vv (32), Mechelen-a/d-M. (31). Pour la première fois depuis le début du championnat Herstal (11) n'est plus lanterne rouge après un partage (2-2) à Geel. C'est Bressoux (10) qui glisse au dernier rang, mais avec deux matchs de moins.

Au terme de la « journée 28 », Mechelen-aan-deMaas (33-15v) a repris la tête en raison du partage (1-1) d'Hasselt VV (33-14v) à Fléron. L'AS Herstalienne (13) bat Herve (2-1) et n'est plus relégable au contraire du Patria Tongres (12-5v), de Vorselaar et de Bressoux (12-4v).

La « journée 21 » clôture le mois d'avril avec une défaite pour les deux meneurs. Mechelen-s/d-Maas (35-16v) est défait (2-0) à Lommel alors qu'Hasselt VV (35-15v) mord la poussière (5-2) à Winterlsag. L'AS Eupen et Mol Sport (30) sont à égalité sur la troisième marche du podium. Le lutte pour le maintien reste intense entre Patria Tongres (14-6v), Bressoux (14-5v), Herstal (13) et Vorselaar (12). À ce moment, avec 20 unités, Bocholt et Geel sont à l'abri.

 Le « HVV » repasse devant 
Le lundi , « Den Hawaï » reprend la tête du championnat avec 37 points en gagnant (2-1) contre le « Witgoor » et que Mechelen-aan-de-Maas (35) est défait (0-3) par Mol Sport (32). Eupen (32) qui a gagné (2-1) contre Bocholt revient aussi à trois unités de la deuxième place. En fond de classement, l'AS Herstalienne (13) concède un revers (2-0) catastrophique contre un rival direct, le FC Bressoux (16). Une défaite d'autant plus grace que le Patria Tongres (16) est allé gagner (0-1) à Fléron.

La semaine suivante, Mechelen-a/d-Maas (35) concède une seconde défaite de rang à Geel, mais Hasseltse VV (37) n'en profite pas puisque battu (1-0) à l'AS Eupen (34) qui redevient un sérieux challenger. Mol (33) est accroché (1-1) à l'Excelsior Hasselt.

 « Qui perd gagne » alors que Vorselaar et Herstal sont relégués 
Les équipes de tête se font des politesses. Alors que les deux premiers s'imposent lors de la « journée 24 » et qu'Eupen et Mol s'inclinent, c'est l'inverse qui se produit lors de la journée « n°25 ».

On assiste à une forme de regroupement en tête, où aucune formation n'a fait la différence: Hasselt VV (39), Mechelen-aan-de Maas (37), Eupen (36-16v), Lommel (36-15v), qui réalise un brillant « 18 sur 20 » et enfin Mol Sport (35). Pour le K. VV ons Genoegen Vorselaar (-13) et l'AS Herstalienne (-15) la cause est entendue, après une défaite respectivement à Eupen (2-1) et au Witgoor Dessel (7-0). Le « premier sauvé » (Patria Tongres) ayant 21 point, les deux derniers classés sont condamnés à rentrer en séries provinciales.

 Matchs d'alignement 
Les 23 et , sont jouées les cinq rencontres en retard : les 4 dernières de la « journée 17 » et une de la . Trois résultats retiennent l'attention. Tout d'abord la victoire (2-0) de Mechelen-aan-de-Maas (39-18) contre le Witgoor Dessel. Le « Verbroedering » reprend la tête à deux matchs de la fin car il possède une victoire de plus que Hasselt VV. Mathématiquement quatre clubs restent des « champions potentiels ». Ensuite, on note la double victoire du FC Bressoux (22), dans un premier temps contre Geel (3-1), et trois jours plus tard contre le Patria Tongres (2-1). Ces deux succès redistribuent les cartes en bas de classement.

Mol Sport totalise 35 points mais compte trois victoires de moins que le leader.

 Plus que deux candidats de chaque côté 
L'avant-dernière journée fait le tri dans les dernières incertitudes. Mechelen-aan-de-Maas (41-19v) et Hasselt VV(41-18) gagnent et restent les deux derniers prétendants au titre. Bocholt (25) obtient un partage (2-2) contre le Partia Tongres (22-9v) qui n'a plus que Bressoux (24-9v) comme rival car Geel (25) s'impose (0-5) à Vorselaar.

 Hasselt VV titré... 
Hasseltse VV remporte sa dernière partie (0-5) au Patria Tongres qui est par ce fait relégué en « P1 ». Le « matricule 65 » hasseltois (43) coiffe la couronne et obtient le droit de remonter en Division 3 car Mechelen-aan-de-Maas (42) est tenu en échec (2-2) à Bressoux.

 ...puis sanctionné 
Mais dans les semaines qui suivent, une rumeur latente depuis un petit temps prend corps. Hasseltse VV est sanctionné par la Commission de discipline de l'URBSFA. Le « matricule 65 » est privé de son titre et de la montée associée et pire est renvoyé en « P1 ». C'est le vice champion, le Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas qui est désigné promu en « D3 ». Autre conséquence le Patria FC Tongeren, premier descendant, est repêché et évite la relégation.Hasseltse VV ne se remet jamais de cette punition. Douze mois plus tard, une fusion est entérinée avec lExcelsior FC Hasselt pour donner naissance au K. Sporting Club Hasselt (matricule 37).

Après 21 ans de présence ininterrompue, l'AS Herstalienne doit quitter les séries nationales. Elle y revient cinq saisons plus tard. Par contre le K. VV Ons Genoegen Vorselaar doit être plus patient. Sa remontée en nationale n'a lieu qu'en 1981.

 Classement final - Série D

 

 Résultats des rencontres – Série D 

 Résumé 
Dans cette série, c'est la Province de Hainaut qui rit et qui pleure, avec le champion et...les trois descendants !

Le championnat est dominé par trois cercles, le Stade Mouscronnois, le FC Ninove et les promus du White Star Ieper. Mouscron occupe longtemps la tête mais sans jamais creuser l'écart de manière significative, en raison principalement d'un grand nombre de partage concédés (11 au total). En fin de parcours, Ninove d'abord, WS Ieper ensuite laissent filer des points importants et le R. Stade Mouscronnois coiffe la couronne lors de l'avant-dernière journée.

En bas de classement, le R. FC Etincelle Maurage et le R. FC Ecaussinnois sont en permance dans la zone de danger en compagnie de la Marchiennoise des Sports et du SK Geraardsbergen.

Si « Grammont » s'éloigne de la zone rouge durant le deuxième tour, Marchienne n'y parvient que lors des cinq dernières journées. À l'inverse, l'US du Centre et le R. SC Boussu-Bois sont sur la pente dangereuse. Finalement, Ecaussinnes, Maurage et Boussu-Bois descendent.

Le FC Ninove et le Stade Mouscronnois (8) sont en tête après cinq journées, devant le SV Blankenberge, Pamel et l'US Tournaisienne (7) laquelle descend de Division 3. Gammont et Maurage (2) et Ecaussinnes (1) ferment la marche.

Après le premier tiers de compétition, la situation reste partagée avec les dix premiers groupés sur cinq unités. Le podium est occupé par Ninove (15), l'US Tournaisienne (14) et le duo Pamel/Mouscron (13). Les promus du White Star Ypres sont un point derrière. Ecaussines (3) est lanterne rouge avec une unité de moins que Grammont (4). C'est la Marchiennoise des Sports (7) qui est « premier descendant » derrière Maurage et l'US du Centre (8).

 Mouscron en tête avant la (longue) trêve 
Le Stade Mouscronnois (24) reste invaincu pendant les neuf derniers matchs de l'année 1962 et vire en tête à la trêve. Le White Star Ypres (23), avec une série de 11 rencontres sans revers, s'est hissé au deuxième rang. Ninove (21) est sur la troisième marche. Avec une rencontre de moins, Denderzonen Pamel (19) et l'US Tournai (18) suivent devant le VG Oostende (17). Les trois sièges relégables sont à ce moment occupés par Marchienne (-10), Maurage (-10) et Ecaussinnes (-7). Le « premier sauvé » est Boussu-Bois (-12).

L'hiver très rigoureux bloque les compétitions jusqu'au 3 et au . Cette série reprend par cinq rencontres de la  et la match « Geraardsbergen-Marchienne » de la « journée 13 ». Dans cette partie, Grammont (15) s'impose (2-0) et prend quelques distances avec la zone rouge.

La mois de  se termine avec trois rencontres remises précédemment mais aussi un match avancé par chaque journée ,  et . Mouscron (29) reste sur trois partages consécutifs mais est toujours en tête, devant WS Ieper (27) et Ninove (25). Tournai (25-9v) et le Vereniging CS Yprois (25-8v) occupent les places 4 et 5. Ecaussinnes (-11) et Maurage (-11) sont les deux derniers classés derrière Marchienne (13) qui n'a joué que 18 fois. L'US Centre et le SC Boussu (-16) sont aussi menacés.

 Neuf journées complètes 
La suite du calendrier propose neuf journées complètes (dont les trois qui eurent une rencontres avancées). À la mi-avril, Mouscron (-33) reste leader, devant le White Star Ypres (-30) et Ninove (-28). Ensuite, se placent le CS Yprois (-27), le VG Oostende (-25) et l'US Tournai (-24).

 Mouscron malgré des partages 
Le Stade Mouscronnois (25-m36) concède de nombreux partages (10 en 25 rencontres) mais se maintient tout en haut du classement car ses poursuivants perdent régulièrement des points. Le WS Ypres (-33) reste le rival le plus proche devant Ninove (-32). À la , l'autre cercle de Ypres, le « Vereninging CS » est à ce moment distancé de 7 unités, avec le même nombre de matchs joués que le meneur. En fond de tableau, les cinq derniers rangs sont tous occupés par des clubs hennuyers: Marchienne (21) qui a signé un « 7 sur 8 », Boussu-Bois (19), l'US Centre (17), Etincelle Maurage (15) et Ecaussinnes (14).

Le , le FC Ninove (-34) est battu (2-1) à Marchienne (25) et laisse filer deux unités capitales par rapport à Mouscron (-40), dont le dernier rival reste le White Star Ieper (-37).

 Maurage et Ecaussinnes relégués 
Deux semaines plus tard, à deux matchs de la fin, Mouscron (42) fait un grand pas vers le titre en s'imposant (2-0) contre Menin, alors que le White Star Ieper (39) est battu (0-1) dans le derby contre le CS Yprois. En bas de classement, les deux matchs d'alignement n'apportent rien de neuf. Le R. FC Etincelle Maurage (18) et le R. FC Ecaussinnois (16) sont mathématiquement relégués. La troisième place descendante se joue entre Boussu (22) et l'US Centre (24), mais Gosselies Sports (25-8v) qui termine délicatement et Marchienne (25-9v) ne sont pas tout à fait à l'abri. Mathématiquement, Menin (26-8v) n'ont plus.

 Mouscron sacré, Boussu relégué 
L'avant-dernière journée ôte les derniers suspenses. Le R. Stade Mouscronnois (44) s'impose largement contre le relégué écaussinnois (7-1) et s'adjuge le titre synonyme de montée en Division 3. À l'autre bout du classement, le R. SC Boussu-Bois (23) ne peut faire mieux qu'un partage (2-2) à l'US Tournaisienne et est condamnée à retourner en « P1 » car l'US du Centre (26) s'est imposée (5-1) contre le VG Ostende et que tous les autres menacés ont pris au moins un point.

L'ultime journée est prestée pour la gloire, dont le désormais inutile sommet « Stade Mouscronnois-White Star Ieper » qui se solde par un nul vierge.

Des trois relégués du Hainaut, seul le SC Boussu-Bois revient en nationale après quatre saisons. Etincelle Maurage et le FC Ecaussinnois quittent plus les séries provinciales.

 Tournoi pour désigner le « Champion de Promotion » 
Le seul résultat fiable retrouvé est celui de la finale. Mais il se pourrait que les autres équipes n'aient pas participé.

Précisons que ce mini-tournoi n'a qu'une valeur honorifique et n'influe pas sur la montée. Les quatre champions de série sont promus.

 Récapitulatif de la saison 
 Champion A: Voorwaarts Tienen  en Promotion (D4) Champion B: SK Beveren-Waas  en Promotion (D4) Champion C: Verbroedering Mechelen-a/d-Maas  en Promotion (D4) Champion D: R. Stade Mouscronnois  en Promotion (D4) Huitième titre de Promotion (D4) pour la Province de Brabant
 Septième titre de Promotion (D4) pour la Province de Flandre orientale
 Cinquième titre de Promotion (D4) pour la Province de Hainaut
 Cinquième titre de Promotion (D4) pour la Province de Limbourg

 Admission en D3 / Relégation de D3 
Les quatre champions (Beveren, V. Mechelen-a/d-Maas, Stade Mouscron et V. Tirlemont) sont promus en Division 3, d'où sont relégués la Jeunesse Arlonaise, Tubantia Borgerhout, le CS Brainois et l'AA Louviéroise.

À la suite de l'échange de matricule réalisé avec le Racing de Bruxelles, le FC La Rhodienne monte également en Division 3 où évoluait le matricule 6. Le club prend l'appellation de Koninklijke Sint-Genesius-Rode Sport à partir de la saison suivante.
 Relégations vers les séries provinciales 
12 clubs sont relégués vers le  désormais appelé « Première provinciale ».

 Remarques concernant certains relégués 

 Montées depuis les séries provinciales Douze clubs sont admis en « Promotion » () depuis le  désormais appelé « Première provinciale ».

 Débuts en Promotion Trois clubs ayant déjà évolué dans une autre série nationale, joue pour a première fois en Promotion (D4).

 K. FC Verbroedering Geel  anversois différent à jouer à ce niveau.
 R. Gosselies Sports  hennuyer différent à jouer à ce niveau.
 K. Bocholter VV  limbourgeois différent à jouer à ce niveau.

 Débuts en Séries nationales Six' club apparaissent pour la première fois en séries nationales.

 R. Wavre Sport, Racing Jette  et  brabançons différents à évoluer en Promotion (D4), les  et  en nationale.
 White Star Ieper  flandrien occidental différent à évoluer en Promotion (D4), le  en nationale.
 K. FC Sporting St-Gillis/Waas  flandrien oriental différent à évoluer en Promotion (D4), le  en nationale.
 Union Momalloise  liégeois différent à évoluer en Promotion (D4), le  en nationale.
 R. Dinant FC  namurois différent à évoluer en Promotion (D4)'', le  en nationale.

Notes

Sources et liens externes 

Championnat de Belgique de football de quatrième division
D4
D4